Příjmení Šusta, přechýleně Šustová, nosí více osobností:

 Jaroslav Šusta (* 1910), český spisovatel 
 Jiří Šusta (fotbalista) (* 1941) – český fotbalista a trenér
 Josef Šusta (1874–1945) – český historik a spisovatel, profesor UK
 Josef Šusta (rybníkář) (1835–1914) – český rybníkář
 Stanislav Šusta (* 1923) – český publicista, autor literatury faktu
 Richard Šusta (* 1956) – český spisovatel

Související články 
 Šust
 Šustov
 Šuster (Šustr, Schuster, Schuszter, Suszter, Sh-)

Česká příjmení